

Барбертон — місто, штат Огайо
 Барбертон — переписна місцевість, штат Вашингтон